Талала́ева — женская форма русской фамилии .

Известные носители 
 Талалаева, Антонина Степановна (1909—1987) — советская доярка, общественный деятель.
 Талалаева, Любовь Андреевна (1953—2021) — советская гребчиха.
 Талалаева, Людмила Николаевна (род. 1940) — супруга Леонида Кучмы.
 Талалаева, Светлана Петровна (1927—2013) — советская и российская театральная актриса.